Peker ist der Familienname folgender Personen:

 Hakan Peker (* 1961), türkischer Popmusiker
 Henning Peker (* 1966), deutscher Schauspieler
 Kaya Peker (* 1980), türkischer Basketballspieler
 Metin Peker (* 1993), türkischer Fußballspieler
 Recep Peker (1889–1950), türkischer Politiker
 Sedat Peker (* 1971), türkischer Bandenführer

Siehe auch:
 Beker
 Pecker